Aux Açores, Feteira peut correspondre à :
 Feteira, un quartier d’Angra do Heroísmo.
 Feteira, un quartier d’Horta.